Пара Александр Пейя и Бруно Соарес защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
 ''' Александр Пейя /  Бруно Соарес (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Финал)

<li>  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
<li>  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
<li>  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2014